Юная Мисс США 2020 () — прошедший 38-й национальный конкурс красоты для девушек подростков. Проводился 7 ноября 2020 года в Soundstage, Грейсленд, Мемфис, штат Теннесси. Победительницей конкурса стала представительница штата Гавайи Киилани Арруда.

Для этого конкурса красоты была изготовлена новая корона от , сменив .

Организационные мероприятия

Выбор участниц 
51 участница из 50 штатов и Округа Колумбия были выбраны для участия в национальном конкурсе с сентября 2019 года по февраль 2020 года.

Ведущие 
22 октября было объявлено, что ведущими конкурса станут Элли Лафорс и Чесли Крист. Ранее Элли Лафорс была победительницей конкурса красоты для девушек подростков Юная мисс США 2005, работала спортивным репортёром на телеканале Fox и на Turner Sports. Чесли Крист была победительницей Мисс США 2019 и работала на Extra.

Конкурс

Вещание 
Трансляция конкурса предстоит в социальных медиа организаторов и на платформе PlayStation 4, в прямом эфире PlayStation Store. Также, будет доступно 12—15 ноября на платформе PlayStation 5.

Судьи 
Даниэль Доути – победительница Юная мисс США 2011
Сара Эчеагарай – Интернет-знаменитость и TikTokер 
Ниа Франклин – победительница Мисс Америка 2019
Кэтрин Ли Грэм – победительница Юная мисс США 2014
Иман Убу – ученый, предприниматель и медицинский миссионер

Результаты 

§ - Победитель голосования фанатов

Специальная награда

Участницы 
Список участница:

Заметка

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт «Юная Мисс США»

2020
2020 год в Теннесси
Мемфис
События 7 ноября
Ноябрь 2020 года
2020 год